Somebody ():

 Somebody — альбом Конни Довер, вышедший в 1991 году.
 «» — песня группы Aerosmith, выпущенная в 1973 году.
 «Somebody» — песня группы Depeche Mode, выпущенная в 1984 году.